Condado de Grayson es el nombre de tres condados de los Estados Unidos:

 Condado de Grayson, en el estado de Texas.
 Condado de Grayson, en Kentucky.
 Condado de Grayson, en Virginia.